The Poison () — дебютный студийный альбом британской металкор-группы Bullet for My Valentine. Был выпущен 3 октября 2005 года на лейбле «Visible Noise» в Англии, в США — 14 февраля 2006 года на лейбле «Trustkill Records». Альбом включает в себя 11 новых песен и 2 ранее издававшихся трека: «Cries in Vain» (издавался на EP «Bullet for My Valentine») и «4 Words (To Choke Upon)» (издавался на ЕР «Hand of Blood»). К 30 января 2009 года альбом продался тиражом более миллиона копий по всему миру и полмиллиона в США, что соответствует золотому статусу. В Англии альбом также стал золотым (более 100 000 копий). Самый успешный с коммерческой стороны альбом металкор-группы Bullet for My Valentine.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Мэттью Так — ведущий вокал, ритм и соло-гитара
 Майкл Пэджет — соло и ритм-гитара, бэк-вокал
 Джейсон Джеймс — бас-гитара, вокал
 Майкл Томас — ударные

Приглашённые музыканты 
 Эйкка Топпинен — аранжировка (в «Intro»)
 Apocalyptica — виолончели (в «Intro»)

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификции

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Bullet for My Valentine
Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы металкора